Thryptospora är ett släkte av svampar. Thryptospora ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thryptospora